Кристиа́н Клин (; 7 февраля 1983, Хоэнемс, Австрия) — австрийский автогонщик, пилот Формулы-1 в составе команд Jaguar (), Red Bull (-) и Hispania Racing F1 Team (). В 2007 году был тест-пилотом команды Honda, в 2008—2009 годах — BMW Sauber.

Результаты выступлений

Гоночная карьера 

† — поскольку Клин был гостевым пилотом, он не мог набирать очки.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Jaguar Racing
! Jaguar R5
!rowspan=2| Cosworth CR-6 3.0 V10
!rowspan=2| 

|

|

|-
! Jaguar R5B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|-
!
! Red Bull Racing
! Red Bull RB1
! Cosworth TJ2005 3.0 V10
! 

|-
!
! Red Bull Racing
! Red Bull RB2
! Ferrari 056 2.4 V8
! 

|

|-
!
! Honda Racing F1 Team
! Honda RA107
! Honda RA807E 2.4 V8
! 

|
|
! —
! 0
|-
!
! Hispania Racing F1 Team
! HRT F110
! Cosworth CA2010 2.4 V8
! 

|}

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль и статистика Кристиана Клина
 
 

Автогонщики Австрии
Пилоты Немецкой Формулы-Рено
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Австрии
Пилоты Формулы-1 из Австрии
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1 2010-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Jaguar
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Red Bull
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Hispania
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки